Jean-Louis Rosoor (1816-1870) souvent mentionné comme Louis Rosoor, organiste et chef de chœur;
 Louis Rosoor (1850-1918), organiste et chef de chœur (fils de Jean-Louis Rosoor);
 Jules Rosoor (1852-1923), imprimeur-graveur-éditeur, poète et colombophile (fils de Jean-Louis Rosoor);
 Amédée Rosoor (1880-1972), imprimeur de musique et organiste (fils de Jules Rosoor);
 Louis Rosoor (1883-1969), violoncelliste français (fils de Jules Rosoor);
 André Rosoor (1886-1919), violoniste (fils de Jules Rosoor).